

Баттл-Крік — місто, штат Айова
 Баттл-Крік — місто, штат Мічиган
 Баттл-Крік — місто, штат Небраска